Seventh Heaven, Gwen Guthrie 1986-os kislemeze
 Seventh Heaven, a Buck-Tick 1988-as nagylemeze
 7th Heaven, amerikai rockegyüttes